Aristeu de Queiroz é um cantor, compositor de música popular brasileira. Atua também como radialista.

Discografia 
 Corta o coração/Jangadeiro de Itapoan
 Zefinha/A ceguinha
 Canta Bahia

Cantores da Bahia
Compositores da Bahia